Гюнтер Гёрлих (, 6 января 1928, Бреслау, Германская империя, ныне Вроцлав, Польша — 14 июля 2010, Берлин, Германия) — немецкий (восточногерманский) писатель. Председатель Берлинского отделения Союза писателей ГДР, дважды лауреат Национальной премии ГДР.

Биография и творчество

Основные произведения 
 «Чёрный Петер» (1958)
 «Самое дорогое и смерть» (1963)
 «Неудобная любовь» (1965)
 «Автомобильная авария» (1967)
 «Чуть ближе к облакам» (1971)
 «Возвращение на родину, в страну незнакомую» (1974)
 «Извещение в газете» (1976)
 «Шанс мужа» (1982)

Публикации на русском языке 
 Гёрлих Г. Извещение в газете: Повесть. Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1982. — 264 с. — (Современная зарубежная повесть).
 Гёрлих Г. Девочка и мальчик: Повесть. Пер с нем. Каринцевой М. - М.: Детская литература, 1984. - 160 с.

Премии и награды 
 Премия Объединения свободных немецких профсоюзов (1960, 1966)
 Медаль имени Эриха Вайнерта (1962)
 Национальная премия ГДР (1971, 1978)

Литература 
 Karin Kögel: Internationalistischer Ideengehalt zu Werken Horst Beselers, Kurt Davids, Günter Görlichs und Alfred Wellms. Berlin 1980 
 Erwin Neumann: Zu Subjekt-Objekt-Relationen in ausgewählten Werken der DDR-Literatur für Kinder und Jugendliche. Berlin 1985

Ссылки 
 Literatur von und über Günter Görlich  в каталоге Немецкой национальной библиотеки
 Bernd-Rainer Barth, Andreas Kölling: Görlich, Günter. In: Wer war wer in der DDR? 4. Ausgabe. Ch. Links Verlag, Berlin 2006, ISBN 3-86153-364-2, Band 1. 

 

Немецкие писатели
Писатели ГДР
Писатели Германии XX века
Члены ЦК СЕПГ
Внештатные сотрудники Министерства государственной безопасности ГДР
Лауреаты премии Гёте (Берлин)